Hunding se poate referi la:

Toponime
 Hunding, Bavaria, comună din Landkreis Deggendorf, Bavaria
 Hunding (Weng im Innkreis), sat din Moosbach, Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Austria Superioară

Altele
 Hunding (operă), operă de Richard Wagner
 Hunding (Sagengestalt)

Vezi și
 Hundinge